Steinbicker ist der Familienname folgender Personen:

 Reinhart Steinbicker (1904–1935), deutscher Drehbuchautor, Regieassistent und Filmregisseur
 Volker Steinbicker (* 1939), deutscher Arzt und Hochschullehrer